Cassone, olasz családnév
 Giuseppe Cassone (1843–1910) szicíliai költő, műfordító, Petőfi összes műveinek olasz nyelvű fordítója és terjesztője
 cassone, ülőbútornak is szolgáló díszes olasz kelengyeláda
 Cassone, magyar sport- és szabadidő-ruházati márkanév